Нечако () — река в провинции Британская Колумбия (Канада), приток реки Фрейзер.

География 
Длина реки Нечако составляет 462 км, а площадь бассейна равна 47 100 км². Река берёт начало на плато Нечако к востоку от Берегового хребта, течет на север в направлении Форт-Фрейзер, где пересекает шоссе 16, затем поворачивает на восток и впадает в реку Фрейзер у города Принс-Джордж.

Основные притоки:
 Стьюарт
 Эндако
 Чилако
 Чеслатта

В 1952 году компанией Alcan Aluminum была построена плотина Кенни на реке Нечако, в результате чего было образовано водохранилище Нечако, состоящее из серии связанных между собой озер длиной около 200 км в виде двух рукавов, северного и южного, соединяющихся между собой в районе плотины в восточном конец водохранилища. Крупнейшими озёрами северного рукава являются озёра Утса и Уайтсейл, южного — озёра Утсук и Теташук. Иногда водохранилище называют по имени крупнейшего озера (Утса). Построена ГЭС Нечако-Кемано мощностью 1792 Мвт, которая является крупнейшей в мире гидроэлектростанцией с напорной подводящей деривацией.

Примечания 

Бассейн Фрейзера
Реки Британской Колумбии